Orana ist der Name folgender Orte und Regionen:

in Australien:
 Orana (Western Australia)
 Orana (Region)

in Osttimor:
 Orana (Turiscai), Suco im Verwaltungsamt Turiscai, Gemeinde Manufahi
 Foho Orana, Berg im Suco Caimauc, Verwaltungsamt Turiscai, Gemeinde Manufahi

Siehe Auch:
 Campbelltown Stadium (früher Orana Park)
 Orana Wildlife Park